O’Regan ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony O’Regan (1809–1866), irischstämmiger römisch-katholischer Geistlicher in den Vereinigten Staaten
 Catherine O’Regan (* 1957), südafrikanische Juristin
 Daniel O’Regan (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Noel Charles O’Regan (* 1941), irischer Geistlicher, Bischof von Ndola
 Patrick O’Regan (* 1958), australischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Adelaide
 Seamus O’Regan (* 1971), kanadischer Fernsehmoderator und Politiker
 Tom O’Regan (* 1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler